Цю:

 Цю — китайская фамилия (клан).
 Цю Бо (род. 1993) — китайский прыгун в воду.
 Цю Ин (ок. 1475—ок. 1552) — китайский художник.
 Цю Хуэйцзо (1914—2002) — китайский генерал, сподвижник Линь Бяо.
 Цю Цзюнь (род. 1982) — китайский профессиональный игрок 9 дана по го.
 Цю Цзянь (род. 1975) — китайский стрелок, член национальной сборной Китая.

См. также 
 Цю Цзюй подаёт в суд — кинофильм режиссёра Чжан Имоу, вышедший на экраны в 1992 году.